Гончаровка (Калужская область) — многозначный термин:

 Гончаровка — историческое место в Износковском районе Калужской области России.
 Гончаровка — деревня в составе Малоярославецкого района Калужской области России.